Venus og Adonis er en klassisk myte, som har været et hyppigt anvendt tema i kunsten i renæssancen og i barokken. Der kan være tale om adskillige værker, f.eks.:

Litterære værker 
 Venus og Adonis (digt af Shakespeare)
 Venus og Adonis (opera) af John Blow
 Vénus et Adonis, en opera af Henry Desmarest
 Venus und Adonis, en opera af Hans Werner Henze

Malerier 
 En serie af malerier af Titian:
 Venus og Adonis (Titian, Madrid) (1553)
 Venus og Adonis (Titian, London) (1555)
 Venus og Adonis (Titian, Malibu) (c. 1555–1560)
 Venus og Adonis (Titian, Oxford) (c. 1560)
 Venus og Adonis (Titian, Rome) (c. 1560)
 Venus og Adonis (Titian, New York) (c. 1560)
 Venus og Adonis (Titian, Washington) (c. 1560)

Andre malerier 
 Venus og Adonis (Rubens), maleri af Peter Paul Rubens
 Venus og Adonis (Vouet), maleri af Simon Vouet

Malerier
Litteratur